Gönczy ist der Familienname folgender Personen:

 Lajos Gönczy (1881–1915), ungarischer Hochspringer
 Pál Gönczy (1817–1892), ungarischer Pädagoge